Бальтазар Лаурі, фламандський художник зламу 16-17 ст., що емігрував з Фландрії і оселився в Італії. Справжнє ім'я Balthasar Lauwers (Бальтазар Лауверс) було перероблене в Італії на Бальтазар Лаурі. Мав двох синів, що теж стали художниками.
 Франческо Лаурі (1610—1635) — італійський художник доби бароко, старший син Бальтазара Лаурі.
 Філіппо Лаурі (1623—1694) — італійський художник доби бароко, молодший син Бальтазара Лаурі.
 Лаурі Інґман (*1868 — †1934) — фінський політик, прем'єр-міністр Фінляндії (двічі посідав посаду), міністр освіти. Теолог, лютеранський єпископ.
 Лаурі Юльонен (1979 р.н.) — вокаліст, лідер і автор більшості пісень фінського рок-гурту The Rasmus, а також сольний виконавець.
 Лаурі Лепік (1960) — естонський дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол Естонської Республіки в Україні.
 Лаурі Крістіан Реландер (1883—1942) — другий президент Фінляндії (1925—1931).
 Лаурі Лехтінен (1908—1973) — фінський легкоатлет, олімпійський чемпіон.
 Лаурі Корпікоскі (1987) — фінський хокеїст, крайній нападник.
 Малькольм Лаурі — англійський і канадський письменник.
 Лаурі Нямі — відомий естонський ломус.
 Джакомо Лаурі-Вольпі (1892—1979) — італійський співак, лірико-драматичний тенор.
 Лаурі (Лассе) Віртанен (1904—1982) — фінський легкоатлет, олімпійський медаліст.

Лаурі (Lauri) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Лаурі — село у волості Канепі повіту Пилвамаа.
 Лаурі — село у волості Риуґе повіту Вирумаа.
 Лаурі — село у волості Тюрі повіту Ярвамаа.

 Дуб Тамме-Лаурі — найбільший дуб, який росте на території Естонії.